Laserpitium eliasii är en flockblommig växtart som beskrevs av fader Sennen och Carlos Pau. Laserpitium eliasii ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. En underart finns: L. e. thalictrifolium.

Källor 

Spenörter
eliasii